Farinelli steht für:

 einen Film des belgischen Regisseurs Gérard Corbiau, Farinelli, der Kastrat
 eine Oper von August Röckel

Farinelli ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Farinelli (1705–1782; eigentlich Carlo Broschi), italienischer Kastrat
 Alex Farinelli (* 1981), Schweizer Politiker
 Arturo Farinelli (1867–1948), italienischer Romanist und Germanist
 Jean Baptiste Farinelli (auch: Giovanni Battista Farinelli und Farinelly; 1655–1720), französischer Violinist und Komponist
 Giuseppe Farinelli (1769–1836), italienischer Komponist

Siehe auch:
 Farinel